Хижня́к () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Хижняк, Анатолий Александрович (род. 1936) — советский и российский баянист.
 Хижняк, Антон Фёдорович (1907—1993) — советский и украинский писатель.
 Хижняк, Василий Адамович (1912—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Хижняк, Виталий Михайлович (род. 1938) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Хижняк, Григорий Николаевич (1974—2018) — украинский профессиональный баскетболист.
 Хижняк, Елисей Максимович — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Хижняк, Иван Лукич (1893—1980) — советский генерал.

Примечания